Tauer heißen folgende geographischen Objekte:

 Tauer (sorbisch Turjej), Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg 
 Tauer (Boxberg) (sorbisch Turjo), Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Tauer (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei, Bezirk Lienz, Tirol

Tauer ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Tauer (1941–2017), deutscher Ringer
 Felix Tauer (1893–1981), tschechischer Orientalist, Historiker und Philologe
 Jan Tauer (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Karl Tauer (1902–1996), deutscher Keramiker und Senator (Bayern)
 Niklas Tauer (* 2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Thaur, Thauer
 Tauern (Begriffsklärung)